Карл Бэр:
Бэр, Карл М. (1885―1956) ― немецко-израильский писатель, реформатор, суфражист и сионист.
 Бэр, Карл Эрнст фон (Карл Максимович) (1792—1876) — академик Петербургской академии наук, путешественник.